Менард има више значења:
 Округ Менард (Илиноис)
 Округ Менард (Тексас)
 Менард (Тексас)